Betis ist

 die antike Bezeichnung des spanischen Flusses Guadalquivir (ursprüngliche Schreibweise Baetis)
 ein spanischer Fußballverein, siehe Betis Sevilla
Siehe auch
Bettis